Claudio Darío Biaggio (Santa Rosa, 2 de julho de 1967) é um treinador e ex-futebolista argentino que atuava como atacante. Atualmente treina o Sud América.

Futebolistas da Argentina
Argentinos de ascendência italiana
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do Club Atlético Colón
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Club Atlético Juventud (Uruguai)
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Treinadores de futebol da Argentina
Treinadores do San Lorenzo de Almagro